OBX steht für:
 Outer Banks, siehe die entsprechende Begriffsklärungsseite
 OBX Index, einem Finanzindex der Osloer Börse

OBX